The River Sessions (Gallagher & Lyle), livelalbum van Gallagher & Lyle
The River Sessions (Gordon Giltrap), livealbum van Gordon Giltrap
The River Sessions (Pallas), livealbum van Pallas